Cozze, frazione del comune di Mola di Bari, nella città metropolitana di Bari;
 Mitilo, mollusco bivalve, nelle regioni centro-meridionali comunemente chiamato cozza.